Fridiano Cavara – botanico italiano
 Otello Cavara – giornalista italiano
 Paolo Cavara – regista e sceneggiatore italiano